Benjamin Stoloff – regista e produttore cinematografico statunitense
 Morris Stoloff – compositore statunitense
 Victor Stoloff – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico russo